Rewa River kan avse följande floder:

 Rewa River (Fiji)
 Rewa River (Guyana)